Franjo Braum (geodet)
Franjo Braum (financijski stručnjak)